Kommunista Ifjúsági Szövetség – 1944. október 28-án Budapesten a KIMSZ-ből újjáalakult illegális kommunista ifjúsági szervezet.
 Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (1957–1989) – a magyar kommunista állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) ifjúsági szervezete.
 Kommunista Ifjúsági Szövetség a romániai Uniunea Tineretului Comunist (UTC) magyar elnevezése
 Kommunista Ifjúsági Szövetség a csehszlovákiai Kommunista Ifjúsági szövetség (1921)